Drevni i primitivni obred Memphis-Misraim (engl. Ancient and Primitive Rite of Memphis-Misraïm), punog naziva Orijentalni masonski red drevnog i primitivnog obreda Memphisa i Misraima (The Oriental Masonic Order of the Ancient and Primitive Rite of Memphis and Misraim) je masonski obred. Red je utmeljen u Napulju u Italiji u rujnu 1881. godine spajanjem dvaju starijih masonskih obreda – Obred Misraima i Obred Memphisa. Ovaj sustav je ponekad poznat kao "Egipatska masonerija" zbog pozivanja na hermetistički izvedenu ezoterijsku simboliku koja se odnosi na Drevni Egipat u svojoj sturkturi stupnjeva. Obred je poznat po velikom broju stupnjeva u svom sustavu; ima ih 99. 

Obred Memphis-Misraim je dvostruki masonsko-prosvjetiteljski sustav koji u sebi sadrži razne oblike zapadne tradicije inicijacije. Polazi od osnove, a to je zanatsko slobodno zidarstvo, sve do dosezanja rozenkrojcerskih visina Gnosisa, uključujući hermetističko-filozofsko-ezoterijski sustav drevnih egipatskih hijerofanata i svećenika Mitre. Dva objedinjena obreda Memphisa i Misraima čine u svom savezu autentični red i ne tako jednostavan obred. Red je uspostavljen sa svrhom da se objedini u jedinstvenu organizaciju, svu mudrost, znanje i evolucijsku želju posvećenika razbacanih po brojnim ritualnim tijelima više masonerije te u prosvetiteljskim i viteškim redovima koji su bili aktivni početkom 18. stoljeća.

Priznanje od glavnih masonskih ustroja 
Obred Memphis-Misraima nije priznat je kao legitimna masonska organizacija i većina uobičajenih, regularna masonskih tijela smatra ga "nepravilnim". Tako se ovaj obred uglavnom smatra tajnim jer je nepriznat od strane ustroja predvođenog Ujedinjenom velikom ložom Engleske (UGLE). S obzirom na to, ovaj obred se općenito povezuje s kontinentalnim slobodnim zidarstvom je nije u skladu s određenimn tradicijama regularne masonerije, ponajviše radi prihvaćanja i muškaraca i žena od strane nekih obedijenija koje rade na njemu.

Povijest 
Obred Memphis-Misraim je rezultat je složenog preplitanja Obreda Misraima (ili Egipatskog obreda), koji se formirao u Veneciji 1801. godine iz djela Filatelea Abrahama i odmah proširio u Italiju i Francusku, te Obreda Memfisa (ili Orijentalnog obreda) kojeg je osnovano Jacques Étienne Marconis de Nègre 1839. godine u Parizu na temelju ponovne elaboracije stupnjeva Misraima, uključujući orijentalnu inicijaciju i ritualni stil. Obred Misraima se zbog referencije na Misraïm, što na klasičnom hebrejskom znači 'Egipat', poznat je i kao Egipatski obred, što stvara određenu zabunu s egipatskim slobodnim zidarstvom Alessandra Cagliostra koje je, iako povezano s ovim obredom, svojim proučavanjem mističnih i teurgijskih praksi, duboko različito. Obred Memphis-Misraim i drugi obredi smatraju se sličnima zbog određenog broja viših stupnjeva koji su izašli na vidjelo nakon Francuske revolucije, potječu i iz istog razdoblja. Ovi masonski obredi, posebno oni koji su se prakticirali unutar Velikog orijenta Italije, izašli na vidjelo, kao masonski redovi, s ciljem reorganizacije i centralizacije brojnih obreda koji su se prakticirali u francuskim i njemačkim ložama prije revolucija. Odmah nakon formiranja, Obred Memphis-Misraim se razlikovao od ostalih masonskih redova, kao što su Drevni i prihvaćeni obred i drugi slični, jer je bio strukturiran tako da u jednom redu predstavlja dvostruki masonsko-prosvjetiteljski sustav sadržavajući u sebi velike zapadne i orijentalne inicijske sustave.

Spajanje dvaju obreda 

Počevši od 1881. godine, spoj dvaju obreda (Misraima i Memphisa) dogodio se radom suverenog velikog majstora, velikog zapovjednika i velikog hierofanta Giuseppea Garibaldia, kroz organsku i harmoničnu integraciju. Dva obreda spojena su u jedno tijelo a na postojećih 95 stupnjeva dodana su još dva administrativnog karaktera, 96. i 97. stupanj. 96. stupanj je namijenjen suverenim velikim majstorima i velikim zapovjednicima nacionalnih obedijencija, doživotan je status te se i prenosi se nasljedniku putem investiture, dok je 97. stupanj, koji konkurira suverenom velikom majstoru, velikom zapovjedniku, velikom hijerofantu i uzvišenom gospodaru svjetlosti, privilegij egipatskog Velikog svetačkog magisterijuma, te je također doživotan status koji se prenosi nasljedniku putem investiture.

Mnogi istraživači višeg slobodnog zidarstva pokušali su usporediti stupnjeve Obred Memphis-Misraim s onima ostalih masonskih redova. Iako je poređenje, posebice na ovom polju, uvijek zahtjevno, ipak se mogu dati određene usporedbe:
 Učenje Obred Memphis-Misraim već započinje od 1. stupnja zanatskog zidarstva, dok drugi obredi obično počinju nakon 3. stupnja. 
 Ne može se reći da 33. stupnja Obred Memphis-Misraim odgovara 33. stupnju Drevnog i prihvaćenog Škotskog obreda, čak i ako su u nekim obedijenicijama ove korelacije prihvaćene. Koliko se može usporediti, ne postoje moguće izravne jednakosti između stupnjeva Obreda Memphis-Misraim i onih Škotskog obreda. Konstatacija da su ova dva obreda slični zasigurno nije točno u onoj mjeri u kojoj ni na inicijacijskom putu ni u operativnim završnicama ne postoji neki dogovor. Ova dva ritualna masonska reda duboko se razlikuju.
 Obred Memphis-Misraim je viteškog i prosvjetiteljskog karaktera, duboko rozenkrojcerski i hermetistički, s određenim strukturama kabale, koji u višim stupnjevima nema podudarnosti s ostalim stupnjevima koji se prakticiraju u ritualnoj masoneriji.

Međunarodni veliki hierofanti 
Popis velikih hierofanata međunarodnog Reda: 
 Giuseppe Garibaldi (1881. – 1882.)
 Giambattista Pessina (1882. – 1900.)
 Ferdinando Francesco degli Oddi (1900. – 1902.)
 John Yarker (1902. – 1913.)
 Theodor Reuss (1913. – 1923.)
 Jean Bricaud (1924. – 1934.)
 Constant Chevilon (1934. – 1945.)
 Henri Charles DuPont (1945. – 1960.)
 Robert Ambelain (1960. – 1985.)
 Gerard Kloppel (1985. – 1998.)
 Georges Claude Vieillenent (1998. – 2003.)
 Claude Tripet (2003. – 2004.)
 Alain Dumaine (2004. – 2010.)
 Fernando Guerra Mendina (od 2010.)

Rad Obreda u Hrvatskoj 
Lože koje rade s Obredom Memphis-Misraim u Hrvatskoj djeluju pod zaštitom Velike lože Hrvatske od 16. studenog 2013. godine. 

Također, djeluje i jedna loža koja slijedi ovaj obred iz linije nekadašnjeg velikog hierofanta Michaela Bertiauxa.

Prvobitni nauk 
Filozofska ljestvica Obreda Memphis-Misraim sastoji se od 95 stupnjeva, koji se još nazivaju i "koraci". Te različite razine u ovom masonskom radu, iako se mogu činiti prekobrojnim, smatraju se projektom koji se realizira u fazama, u kojem majstor zidar silazi u dubinu vlastitog bića. Za razumijevanje zbirke tekstova koje Obred koristi u svojoj složenoj jedinstvenoj strukturi treba znati da je to spremište masonskih stupnjeva koji se više ne prakticiraju u suvremenom slobodnom zidarstvu zbog različitih okolnosti. Također, višestrukost stupnjeva po kojima se uči ne odgovara jednakom mnoštvu prilika za upravljanjem nekom vrstom moći, drugim riječima stupnjevi nemaju političku ili drugu vrstu vrijednosti, osim obrazovno-inicijacijske. Isto tako, postupno napredovanje odgovara samo postupnom postizanju ciljeva različitih faza inicijacijskog puta. 

Jedan od ciljeva učenja u Obredu stjecanje je načela klasične gnostičke tradicije, koja je slabo rasprostranjena i površno tretirana tijekom rada u zanatskoj masoneriji. Kada se govori o klasičnom gnozi misli se na doktrinu koja se temelji na sljedećim načelima: 
 prethodno postojanje duše, 
 podrijetlo u tjelesnoj formi, 
 posljedično napuštanje prelome (superiorni svijet, izvan osjetila) za kenomu (inferiorni svijet forme) i, nakon toga, mogućnost ponovnog uspona prema prelomi,
 proučavanje arkane postumnog postojanja, dočarano u ritualnoj masonskoj simbolici s izrazom "Vječni istok" — proučavanje ovih arkana koje slijede prva tri stupnja zanatske masonerije suočit će se kroz prigodne rituale koji sadrže simbole i elemente koji potječu iz drevnih tradicionalnih disciplina (na primjer, aleksandrijska Gnoza i židovska Kabala), a karakterizirani su znakovima, marševima, lozinkama koje se mogu pratiti drevnim orijentalnim tradicijama (poput taoizma i tibetanskog budizma).

Temeljna karakteristika Obreda Memphis-Misraim je njegova čvrsta deistička i duhovna intimna priroda, a to je definitivno prihvaćanje temeljnog načela vječnosti duha i besmrtnosti duše ili, nekih opstanka nakon smrti fizičkog tijela. Opseg dogme ovog obreda zapravo nije vezan niti ovisi o bilo kojoj religiji te ostavlja svakom članu potpunu slobodu mišljenja i namjera.

Struktura stupnjeva 
Operativna struktura Obreda Memphis-Misraim odvija se u četiri odjeljka:
simbolički, 
filozofsko-kabalistički,
gnostičko-hermetistički, 
hermetistički. 

Svaki od ova četiri odjeljka ima svoju karakteristiku i specifičnu funkciju te se sastoji od jednog ili više ritualnih tijela koja se djelomično vježbaju, a dijelom proučavaju i dodjeljuju putem komunikacijom.

Simbolički odjeljak 
Ovaj odjeljak sastoji se od loža denominiranih ritualnim tijelima koje djeluju pod zaštitom velike lože. Cilj ovog odjeljka je proučavanje i praksa prva tri stupnja univerzalnog masonstva.

Filozofsko-kabalistički odjeljak 
Ovaj odjeljak sastoji se od 30 ritualnih odaja, od kojih se 9 radi ritualno, dok su ostali stupnjevi koji im odgovaraju dodjeljuju komunikacijom (na maču). Devet stupnjeva koji se rade ritualno su:
4° – Koledž diskretnih učitelja (College of the Discreet Teachers)
7° – Kapitel uzvišenih gospodara, velikih izabraniika i vitezova svoda savršenstva (Chapter of the Sublime Masters, Great Elects, Knights of the Vault of Perfection)
8° – Kapitel vitezova mača (Chapter of the Sword Knights)
9° – vitez izabran od devet i uzvišeni minerval (Knight Elect of Nine, Sublime Minervale)
11° – Senat vitezova orla i pelikana i prinčeva Ružinog križa (Senate of the Knights of the Eagle and the Pelican, Rose-Croix Princes)
16° – Senat vitezova Sunca, mudraca Istine i prosvijećenih prinčeva (Senate of the Knights of the Sun, Sages of Truth, Adept Princes)
21° – Senat vrhovni zapovjednika zvijezda (Senate Supreme Commanders of the Stars)
30° – Senat vitezova crno-bijelog orla i vitezovi Kadoša (Senate of the Knights of the Black and White Eagle, Kadosch Knights)
33° – Vrhovno vijeće suverenih velikih inspektora (Supreme Counsel of Sovereign Grand Inspectors)

Gnostičko-hermetistički odjeljak 
Ovaj odjeljak sastoji se od 38 ritualnih odaja, od kojih ritualno radi samo 66. stupanj; Veliki konzistorij sjajnih patrijarha posvetitelja (Grand Consistory of Great Consecrator Patriarchs). Poduka u ovom odjeljku pronalazi svoju studiju i istraživanje u klasičnoj gnozi i njenim izvedenicama.

Hermetistički odjeljak 
Hermetički odjeljak predstavlja zaključak inicijacijskog puta kojeg su majstori zidari prošli na svom tradicionalnom putovanju kroz nezapamćeno i tajanstveno spremište obreda. U ovom odjeljku, koji čine 24 ritualne odaje, ritualno se rade:
90° – Sjajno vijeće suverenih principa, uzvišenih patrijarha i majstora velikog djela (Great Counsel of Sovereigns Principles, Sublime Patriarchs, Masters of the Great Work)
91° – Veliki sud suverenih principa i velikih branitelja Reda i Obreda (Grand Tribunal of Sovereigns Principles, Grand Defenders of the Order and the Rite)
94° – Veliki mistični hram uzvišenih memfiskih patrijarha (Grand Mystical Temple of the Sublime Patriarchs of Memphis)
95° – Suvereno svetište uzvišenih patrijarha, veliki konzervatora Reda (Sovereign Sanctuary of Sublime Patriarchs, Grand Conservators of the Order)

Vidi još 
 Popis masonskih obreda
 Drevni i primitivni obred
 Ordo Templi Orientis

Izvori

Vanjske poveznice 
 Rite of Memphis-Misraim

Masonski obredi
Slobodno zidarstvo u Italiji